Grad Brdo je lahko:

 Grad Brdo pri Kranju, ki danes služi za državne protokolarne namene
 Grad Brdo pri Lukovici, rojstni kraj pisatelja Janka Kersnika